Световна лига по волейбол 2009 e турнир по волейбол за мъже. Той се провежда от 12 юни до 26 юли 2009 и в него участват 16 национални отбори.

 Регламент
Мач спечелен с 3 – 0 или 3 – 1: 3 точки за победителя, 0 за победения
Мач спечелен с 3 – 2: 2 точки за победителя, 1 за победения
В случай на равенство, отборите бивал класирани съгласно следните критерии:
брой на спечелените мачове, коефициент (на точките), коефициент (на геймовете)

Отбори 
Поканени са следните национални отбори:

Международен кръг 
 Отборът домакин, победителите от всекяка група и най-добрият класирал се втори от групи A, C и D отиват на финал. Ако отборът домакин се е класирал първи в групата си, вторият от същата група отива на финал.

Група A 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група B 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група C 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Група D 

|}

Етап 1 

|}

Етап 2 

|}

Етап 3 

|}

Етап 4 

|}

Етап 5 

|}

Етап 6 

|}

Финален кръг 
 Всичко мачове се играят в Белград, Сърбия.

Група E 

|}

|}

Група F 

|}

|}

Полуфинали и финали 

|}

|}

Крайно класиране 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|Номер
!width=180|Отбор
|- align=center bgcolor="#F7F6A8"
|||align="left"|
|- align=center bgcolor=ededed
|||align="left"|
|- align=center bgcolor=e5c585
|||align=left|
|-
|4
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|5
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|6
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|7
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|8
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|9
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|10
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|11
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|12
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|13
|style="text-align:left;"| Китай
|- align=center
|14
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|15
|style="text-align:left;"|
|- align=center
|16
|style="text-align:left;"|

Индивидуални награди 
 Най-полезен играч (MVP):  Серджо Сантос
 Най-резултатен играч:  Иван Милкович
 Най-добър нападател:  Роберланди Симон
 Най-добър на блокада:  Роберланди Симон
 Най-добър на сервис:  Вилфредо Леон
 Най-добър разпределител:  Никола Гърбич
 Най-добър на поста либеро:  Алексей Вербов

Външни препратки 
 Официален уеб асйт на Световната лига по волейбол 2009

Световна лига по волейбол